Лелё (, ) — французская фамилия. Носители:

 Лелё, Жан-Франсуа (1729—1807) — французский мастер-мебельщик.
 Лелё, Франсуа (род. 1971) — французский гобоист.